Александр Борисович Спеваковский (род. 20 февраля 1947 г., Ленинград) — советский российский этнолог, доктор исторических наук, научный сотрудник сектора Сибири Института этнографии АН СССР, преподаватель университета г. Отару (Япония), исследователь истории и этнографии айнов, истории и этнографии народов Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока.

Биография 
Родился в семье служащих. В 1966—1968 годах служил в Советской армии. В 1969—1974 годах учился на историческом факультете Ленинградского государственного университета, специализировался на кафедре этнографии и антропологии, где го учителями были Рудольф Фердинандович Итс и Дмитрий Глебович Савинов.

С 1974 года исследовательская деятельность была связана с Институтом этнографии Академии наук СССР. В 1974—1976 годах был стажером-исследователем, в 1976—1983 годах — младшим научным сотрудником сектора Сибири Института этнографии АН СССР. В 1983—1992 годах был ученым секретарем Ленинградской части Института этнографии АН СССР.

В 1981 году под руководством Иннокентия Степановича Вдовина защитил кандидатскую диссертацию на тему «Традиционная и современная культура эвенов».

В 1993 году защитил докторскую диссертацию «Айны: проблемы истории и традиции этноса».

С начала 1990-х годов работает в Японии, преподает в университете города Отару (Хоккайдо).

Научная деятельность 
Сфера научных интересов — история и этнография Японии; история и этнография народов Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока; этнография айнов.

В работе «Духи, оборотни, демоны и божества айнов (религиозные воззрения в традиционном айнском обществе)» (1988) рассматриваются анимистические представления айнов — представления о вселенной, духах и богах верхнего мира, внешнего мира, покровителях семьи, очага, духах айнской усадьбы, вредоносных духах и демонах. Автор характеризует основные культы айнов — культы инау, огня, медведя и предков, описывает практическую сторону религиозных культов — медвежий праздник и другие обряды, связанные с «проводами» животных, погребальный обряд, строительная магия, синураппа — культ предков, традиции айнского шаманизма. Исследователь приходит к выводу о видоизменении многих традиций и обрядов в XX веке из-за малочисленности айнского населения и японского культурного влияния.

В докторской диссертации «Айны: проблемы истории и традиции этноса» исследователь обращается к проблеме этногенеза айнов, особенностям традиционной айнской культуры. В центре внимания находятся проблемы формирования этноса, общие и локальные характеристики этнической культуры айнов на Дальнем Востоке. Хронологические рамки исследования охватывают время, начиная со становления айнской культуры дзёмон до современности. Исследование базируется на письменных и полевых источниках, собранных во время палеоэтнографических и палеоантропологических работ на Курильских островах в 1979, 1985, 1987 годах в айнских поселках на Хоккайдо и при опросе айнских информаторов в Токио. В работе впервые в отечественной этнографии рассматривается система терминов родства и свойства айнов. Также впервые дается подробное и систематизированное описание айнских религиозных воззрений. Проанализировано современное состояние айнской общности, тенденции сохранения этнических традиций и ее развития.

Монография «Камикадзе. «Божественный ветер» в истории Японии» (2013) посвящена военной истории Японии и, в частности, феномену камикадзе от средневековья до событий на тихоокеанском театре военных действий Второй мировой войны. Истоки этого явления, по мнению автора, ведут в XIII в., когда конфронтация с монголами инициировала появление нового института. Уделяется внимание особенностям психологического облика камикадзе, сформированного сочетанием синтоистских и буддийских религиозных догм.

Основные работы 

 Традиционное в современной культуре эвенов // Изучение преемственности этнокультурных явлений. М., 1980. С. 98-106.
 Материалы по системе терминов родства и свойства эвенов Камчатки // Полевые исследования ИЭ. 1978. М., 1980. С. 128—133.
 Самураи — военное сословие Японии. М.: Наука, 1981. 169 с.
 Система терминов родства айнов бассейна реки Сару (предварительное сообщение) // Взаимосвязь социальных и этнических факторов в современной и традиционной культуре. М., 1983. С.114-123.
 Этнокультурные контакты тунгусоязычных народностей на востоке Сибири (эвены и эвенки) // Этнокультурные контакты народов Сибири. Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1984. С.121-131.
Пиктографические надписи айнов _ Полевые исследования Института этнографии АН СССР, 1980 - 1983 гг. с.225 - 233 (в соавторстве).
Айны. - Вопросы истории. М., 1985, № 3, с.180 - 188.
Айны: судьба древнего народа. - Расы и народы. М., 1986, № 15, с. 185 - 193.
Айнская терминология родства. - Советская этнография. М., 1986, № 2, с. 45 - 56.
 Религия синто и войны. Л.: Лениздат, 1987. 112 с.
 Духи, оборотни, демоны и божества айнов (религиозные воззрения в традиционном айнском обществе). М.: Наука, 1988. 205 с.
 Этногенез айнов в свете этнической истории Дальнего Востока. 12-й Междунар. конгр. антропол. и этнол. наук, Загреб, Югославия, 24-31 июля 1988 г. М. : Наука, 1988. 6,[1] с.172.
Древнее погребение на о-ве Шикотан и проблема хэтногенеза айнов. - Советская этнография. М., 1989, № 5, с. 50 - 63.
Radiocarbon Chronology of Archaeological Sites of Kurile Islands. - Radiocarbon, 1993, Vol. 35, N 3 (в соавторстве).
Ainu Collections in Museums of St.-Petersburg. - European Studies on Ainu Language and Culture. Ed. J.Kreiner. Munich, 1993, Bd. 6.
Animal Cults and Ecology: Ainu and East Siberian Examples. - Religion and Ecology in the North. Tokyo, 1994, p. 103 - 108.
Древнее погребение охотской культуры в бухте Дельфин (о.Шикотан). // Language Studies, 1997, N 5, 51-57.
 История и культура эвенов: историко-этнографические очерки. СПб.: Наука, 1997. 180 с. (коллективная монография)
 Современные айнские праздники // Сборник Коммерческого института Отару. [Отару], 1998. T. 95. C. 81-102. (на яп. яз.)
 Инау: К проблеме происхождения // Сборник Коммерческого института Отару. [Отару], 1998. Т. 96. С. 171—187. (на яп. яз.)
 Музей Бишопа // Курьер Петровской Кунсткамеры. 1999. Вып. 8-9 . С.177-182
 Айнская общность за последнее столетие (в сравнении с коренными народами Сибири и Дальнего Востока) // Language Studies. 2003.
№ 11. P. 41-49.
Samuraje. Warsszawa, 2007, 135 c.
 Камикадзе. «Божественный ветер» в истории Японии. СПб.: Паритет, 2013. 446, [1] с.
Дэзи Фрэдман и Стэн Капенда (Over the Edge). Лулу-Пресс (США), 2012. 552 с. (Дэзи Фрэдман и Стен Капенда (Через край)). Написано пером. СПб.: 2013. 439 с.
 Айнская проблема: вопросы этногенеза и этнической истории айнов / Российская академия наук, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера); отв. ред. А. Б. Спеваковский. СПб.; Владивосток: Рубеж, 2017. 255 с.
 Этнографические записки: рассказы о грустном и веселом в жизни этнографов и исследуемых ими миров. СПб.: Написано пером, 2017. 273 с.
-       Раковинная куча Охотской культуры на острове Шикотан (к проблеме этнической истории Курильских островов); Древнее погребение Охотской культуры в бухте Дельфин (о. Шикотан)             http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/bnh/pd/library.htm (Электронная            библиотека Отдела культурных ценностей и музейных дел Управления             образования Хоккайдо).

Примечания

Литература 

 Спеваковский Александр Борисович // Огрызко В. В. Североведы России: материалы к биографическому словарю. М.: Литературная Россия, 2007. С. 438.
 Спеваковский Александр Борисович // Решетов А. М. Материалы к биобиблиографическому словарю российских этнографов и антропологов. XX век. СПб.: Наука, 2012. С. 471.

Ссылки 
Страница на сайте Отечественные этнологи и антропологи. XX в.
Востоковеды СССР
Востоковеды России
Этнологи СССР
Этнологи России
Японисты СССР
Японисты России
Востоковеды XX века
Востоковеды XXI века
Этнологи XX века
Этнологи XXI века
Учёные XX века
Учёные XXI века
Сотрудники Института этнологии и антропологии РАН
Доктора исторических наук
Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета